22-я церемония вручения наград премии «Империя» за заслуги в области кинематографа за 2016 год состоялась 19 марта 2017 года в концертном зале The Roundhouse (Лондон, Великобритания). Номинанты в  категориях были объявлены 7 февраля 2017 года.

Список лауреатов и номинантов 
Количество наград/:
 3/9: «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
 0/7: «Прибытие»
 4/6: «Фантастические твари и где они обитают»
 1/5: «Ла-Ла Ленд» / «Дэдпул» / «Доктор Стрэндж»
 0/5: «Охота на дикарей»
 2/4: «Я, Дэниел Блейк»
 0/4: «Первый мститель: Противостояние»
 0/3: «Славные парни»
 2/2: «Ведьма»
 1/2: «Сальный душитель» / «Голос монстра»
 0/2: «Новая эра Z» / «Любой ценой» / «Моана» / «Американская милашка»

{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="300px"|Категории
! Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм
|style="background:#FAEB86"|• Изгой-один. Звёздные войны: Истории / Rogue One: A Star Wars Story
|-
|• Охота на дикарей / Hunt for the Wilderpeople
|-
|• Прибытие / Arrival
|-
|• Ла-Ла Ленд / La La Land
|-
|• Дэдпул / Deadpool
|-
| rowspan=5|<center>Лучший британский фильм
|style="background:#FAEB86"|• Я, Дэниел Блейк / I, Daniel Blake
|-
|• Высотка / High-Rise
|-
|• Новая эра Z / The Girl with All the Gifts
|-
|• Фантастические твари и где они обитают / Fantastic Beasts and Where to Find Them
|-
|• Эдди «Орёл» / Eddie the Eagle
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая комедия
|style="background:#FAEB86"|• Сальный душитель / The Greasy Strangler
|-
|• Охота на дикарей / Hunt for the Wilderpeople
|-
|• Дэдпул / Deadpool
|-
|• Славные парни / The Nice Guys
|-
|• Охотники за привидениями / Ghostbusters
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм ужасов
|style="background:#FAEB86"|• Ведьма / The Witch
|-
|• В тени / Under the Shadow / زیر سایه
|-
|• Зелёная комната / Green Room
|-
|• Заклятие 2 / The Conjuring 2
|-
|• Не дыши / Don't Breathe
|-
| rowspan=5|<center>Лучший научно-фантастический фильм или фэнтези
|style="background:#FAEB86"|• Голос монстра / A Monster Calls
|-
|• Прибытие / Arrival
|-
|• Доктор Стрэндж / Doctor Strange
|-
|• Изгой-один. Звёздные войны: Истории / Rogue One: A Star Wars Story
|-
|• Кловерфилд, 10 / 10 Cloverfield Lane
|-
| rowspan=5|<center>Лучший триллер
|style="background:#FAEB86"|• Джейсон Борн / Jason Bourne
|-
|• Виктория / Victoria
|-
|• Под покровом ночи / Nocturnal Animals
|-
|• Любой ценой / Hell or High Water
|-
|• Первый мститель: Противостояние / Captain America: Civil War
|-
| rowspan=5|<center>Лучший анимационный фильм
|style="background:#FAEB86"|• В поисках Дори / Finding Dory
|-
|• Кубо. Легенда о самурае / Kubo and the Two Strings
|-
|• Аномализа / Anomalisa
|-
|• Моана / Moana
|-
|• Твоё имя / 君の名は。 (Kimi no Na wa)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший документальный фильм (Best Documentary)
|style="background:#FAEB86"|• Supersonic
|-
|• Тринадцатая / 13th
|-
|• Weiner
|-
|• My Scientology Movie
|-
|• The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years
|-
| rowspan=5|<center>Лучший короткометражный фильм (Best Short Film)
|style="background:#FAEB86"|• Путь к сердцу / Inner Workings
|-
|• Песочник / Piper
|-
|• Town vs Gown
|-
|• Дорога грома / Thunder Road
|-
|• Время взаймы / Borrowed Time
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр
|style="background:#FAEB86"|• Эдди Редмэйн — «Фантастические твари и где они обитают»' (за роль Ньюта Саламандера)
|-
|• Райан Гослинг — «Ла-Ла Ленд» (за роль Себастьяна Уайлдера)
|-
|• Кейси Аффлек — «Манчестер у моря» (за роль Ли Чандлера)
|-
|• Райан Рейнольдс — «Дэдпул» (за роль Уэйда Уилсона / Дэдпула)
|-
|• Бенедикт Камбербэтч — «Доктор Стрэндж» (за роль доктора Стивена Стрэнджа)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса
|style="background:#FAEB86"|• Фелисити Джонс — «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» (за роль Джин Эрсо)
|-
|• Натали Портман — «Джеки» (за роль Джеки Кеннеди)
|-
|• Эми Адамс — «Прибытие» (за роль Луизы Бэнкс)
|-
|• Рут Негга — «Лавинг» (за роль Милдред Лавинг)
|-
|• Эмма Стоун — «Ла-Ла Ленд» (за роль Мии Долан)
|-
| rowspan=5|<center>Мужской дебют
|style="background:#FAEB86"|• Дэйв Джонс — «Я, Дэниел Блейк»
|-
|• Джулиан Деннисон — «Охота на дикарей»
|-
|• Льюис Макдугалл — «Голос монстра»
|-
|• Риз Ахмед — «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
|-
|• Том Холланд — «Первый мститель: Противостояние» (за роль Питера Паркера / Человека-паука)
|-
| rowspan=5|<center>Женский дебют
|style="background:#FAEB86"|• Аня Тейлор-Джой — «Ведьма»
|-
|• Сенниа Нануа — «Новая эра Z»
|-
|• Саша Лейн — «Американская милашка» 
|-
|• Хейли Сквайрс — «Я, Дэниел Блейк»
|-
|• Ангури Райс — «Славные парни»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший режиссёр
|style="background:#FAEB86"|• Гарет Эдвардс — «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
|-
|• Тайка Вайтити — «Охота на дикарей»
|-
|• Дени Вильнёв — «Прибытие»
|-
|• Кен Лоуч — «Я, Дэниел Блейк»
|-
|• Андреа Арнольд — «Американская милашка»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший сценарий
|style="background:#FAEB86"|• «Дэдпул»
|-
|• «Прибытие»
|-
|• «Славные парни»
|-
|• «Охота на дикарей»
|-
|• «Любой ценой»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший саундтрек|style="background:#FAEB86"|• «Ла-Ла Ленд»
|-
|• «Синг Стрит» (англ.)
|-
|• «Сальный душитель»
|-
|• «Прибытие»
|-
|• «Моана»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая работа художника-постановщика (Best Production Design)
|style="background:#FAEB86"|• «Фантастические твари и где они обитают»
|-
|• «Доктор Стрэндж»
|-
|• «Прибытие»
|-
|• «Ла-Ла Ленд»
|-
|• «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший дизайн костюмов
|style="background:#FAEB86"|• «Фантастические твари и где они обитают»
|-
|• «Доктор Стрэндж»
|-
|• «Дэдпул»
|-
|• «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
|-
|• «Первый мститель: Противостояние»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший грим и причёски
|style="background:#FAEB86"|• «Фантастические твари и где они обитают»
|-
|• «Отряд самоубийц»
|-
|• «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
|-
|• «Неоновый демон»
|-
|• «Стартрек: Бесконечность»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшие визуальные эффекты
|style="background:#FAEB86"|• «Доктор Стрэндж»
|-
|• «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
|-
|• «Книга джунглей»
|-
|• «Фантастические твари и где они обитают»
|-
|• «Первый мститель: Противостояние»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший телесериал (Best TV Series)
|style="background:#FAEB86"|• Ночной администратор / The Night Manager
|-
|• Игра престолов / Game of Thrones
|-
|• Очень странные дела / Stranger Things
|-
|• Шерлок / Sherlock
|-
|• Мир Дикого запада / Westworld
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая видеоигра (Best Video Game)
|style="background:#FAEB86"|• Uncharted 4: A Thief’s End
|-
|• Overwatch
|-
|• Battlefield 1
|-
|• FIFA 17
|-
|• The Last Guardian
|-
| <center>Герой премии «Империя»
|style="background:#FAEB86"|• Том Хиддлстон
|-
| <center>Вдохновение премии «Империя»
|style="background:#FAEB86"|• Люк Бессон
|-
| <center>Empire Legend
|style="background:#FAEB86"|• Сэр 'Патрик Стюарт
|-
|}

 См. также 
 BAFTA 2017 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)

Примечания

Ссылки 
 Список номинантов на официальном сайте
 Лауреаты и номинанты на официальном сайте
 «Империя»-2017 на сайте IMDb

2017
События 19 марта
Март 2017 года
Кинопремии 2017 года
2017 год в Великобритании
Телевизионные премии 2017 года